Vladimir Mažuranić (leksikograf), hrv. leksikograf
Ivan Vladimir Mažuranić, mačevalac